— японская студия, расположенная в Ниситокё, Токио. Известна аниме-адаптацией манги JoJo’s Bizarre Adventure и Fire Force.

История 
Студия была основана бывшим президентом студии Gonzo Кёдзи Кадзитой и продюсером Тайто Окиурой в сентябре 2007 года. В 2009 году, David Production выпустила первую адаптацию  манги Ristorante Paradiso.

В августе 2014 года Fuji Television выкупила студию.

Название компании происходит от библейской истории о Давиде и Голиафе, истории, выбранной для представления «[создания] хорошей анимации с отличным повествованием и персонажами», несмотря на то, что она меньше, чем другие известные студии. Это также сокращение от «Динамика дизайна аудио и визуальных иллюзий», что означает впечатляющую анимацию студии.

Работы

Аниме-сериалы

Фильмы

OVA

ONA

Примечания 

Компании Токио
Аниме-студии